Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Open de España) van 2003 vond plaats van 19 tot en met 24 mei 2003 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Monica Seles was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Chanda Rubin uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi, wat haar een jaar eerder net niet gelukt was. In de finale versloeg zij de via een wildcard toegelaten Spaanse María Sánchez Lorenzo in drie sets. Rubin wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Madrid op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van 2003. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Martina Navrátilová en Natallja Zverava hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Barbara Schett en Patricia Wartusch, beiden uit Oostenrijk, kwam niet verder dan de tweede ronde. De overige reekshoofden strandden allen reeds in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Jill Craybas en Liezel Huber won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Rita Grande en Angelique Widjaja in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zuid-Afrikaanse Huber had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Craybas geen.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met Alexandra Stevenson uit de Verenigde Staten – zij bereikten de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Madrid 2003
Madrid